Diwan-e Shams-e Tabrizi – collezione di poemi lirici, capolavoro di Gialal al-Din Rumi
 Mahmoud Mollaghasemi Tabrizi – ex lottatore iraniano
 Shams Tabrizi – mistico, poeta e filosofo persiano